Bosanci je lahko:
 Bosanci, prebivalci BiH
 Bosanci, Bosiljevo (Hrvaška)